AVL peut faire référence à :
 Automatic Vehicle Location, une technique permettant de suivre un véhicule en temps réel ;
 Athena Vortex Lattice, un logiciel d'aérodynamique numérique ;
 arbre AVL, une structure de donnée en informatique théorique ;
  ;
 Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List, une société de conseil dans le domaine automobile, selon la liste d'entreprises autrichiennes ;
 Académie valencienne de la langue (Acadèmia Valenciana de la Llengua), une institution chargée de déterminer et d'élaborer les normes linguistiques du valencien ;
 Autobus de la ville de Luxembourg, le réseau d'autobus de la ville de Luxembourg, capitale du Luxembourg.

Technologie du transport
Logiciel de mécanique des fluides